Вила-Фернанду:

 Вила-Фернанду — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Вила-Фернанду — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порталегре.